Патрик Гордон Гордон, Патрик Леопольд (Пётр Иванович Гордон; 1635—1699) — российский военный деятель.
  (ок. 1644—1736) — британский чиновник, заместитель губернатора провинции Пенсильвания (1726—1736).
 Гордон, Патрик (1864—19??) — шотландский футболист, вингер.
  (1935—2002) — британский политик, член Палаты общин (1958—1974).